Naselja u BiH:
 Stupari (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Stupari (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Stupari (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad
 Stupari (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići